Ernest "Ernie" Sabella (Condado de Westchester, 19 de setembro de 1949) é um ator e dublador estadunidense, mais conhecido por dar voz ao javali Pumba nas animações da Disney.

Ver também
The Lion King

Ligações externas

Dubladores dos Estados Unidos